Виногра́дний прову́лок — назва провулків у багатьох населених пунктах України та інших країн.

Виноградний провулок — провулок у місті Дрогобич.
 Виноградний провулок — провулок у місті Житомир.
 Виноградний провулок — провулок у місті Київ.
 Виноградний провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Виноградний провулок — провулок у місті Миколаїв.
 Виноградний провулок — провулок у місті Одеса.
 Виноградний провулок — провулок у місті Харків.
 Виноградний провулок — провулок у місті Херсон.
 Виноградний провулок — провулок у місті Чернівці.

Виноградний провулок — провулок у місті Єкатеринбург.
 Виноградний провулок — провулок у місті Липецьк.
 Виноградний провулок — провулок у місті Ростов-на-Дону.
 Виноградний провулок — провулок у місті Челябінськ.

Провулки